Climax är ett brittiskt spelutvecklingsföretag som bland annat varit inblandande i projekt med spel som Populous: The Beginning, Diablo, Warcraft II och Lego Racers.

Deras senaste spel är Silent Hill: Shattered Memories till Playstation Portable, Playstation 2 och Wii.

Spel
Overlord: Minions (NDS)
Overlord: Dark Legend (Wii)
Silent Hill: Origins (PSP, PS2)
Silent Hill: Shattered Memories (PSP, PS2, Wii)
Viva Piñata (PC port)
Ghost Rider (PS2, PSP)
MotoGP (Xbox)
MotoGP 2 (Xbox, PC)
MotoGP: Ultimate Racing Technology 3 (Xbox)
MotoGP 06: Ultimate Racing Technology (X360)
ATV Offroad Fury: Blazin' Trails (PSP)
ATV Offroad Fury 3 (PS2)
ATV Quad Power Racing 2 (PS2, GC, Xbox)
Sim Coaster (PC)
Hot Wheels World Race (GC)
Nicktoons Unite! (DS)
Rally Fusion: Race of Champions (PS2, Xbox)
SpongeBob SquarePants: SuperSponge (Playstation, GBA)
Crash 'n' Burn (PS2, Xbox)
Hot Wheels: Stunt Track Challenge (PS2, Xbox)
Hot Wheels World Race (PC, PS2, GBA)
Speed Kings (Xbox)
Sudeki (PC, Xbox)
SX Superstar (PC, Xbox)
Crusty Demons (Xbox)
Disney's Lilo & Stitch 2: Hämsterviel Havoc (GBA)
Serious Sam Advance (GBA)
Speed Kings (GC, PS2)
The Italian Job (PS2, GC, Xbox)
Tron 2.0: Killer App (Xbox)
Diablo (Playstation)
Theme Park World (Playstation)
Ed, Edd n Eddy: Jawbreakers! (GBA)

Brittiska datorspelsföretag
Företag bildade 1988